Кубок Конфедерации КАФ 2008 — 5-й розыгрыш турнира. Проходил с 15 февраля по 22 ноября 2008 года.

Клубы из ЦАР, Чада, Кении и Сьерра-Леоне были отстранены от участия из-за невыполнения ими своих финансовых обязательств.

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 15—17 февраля, ответные — 1—11 марта 2008 года.

1 Клубы из Чада сняты с соревнований.

1/16 финала 
Первые матчи прошли 21—24 марта, ответные — 4—6 апреля 2008 года.

1/8 финала

1-й раунд 
Первые матчи прошли 25—27 апреля, ответные — 9—12 мая 2008 года.

2-й раунд 
К победителям 1-го раунда присоединяются команды, проигравшие в 1/8 финала Лиги чемпионов КАФ.

Первые матчи прошли 11—13 июля, ответные — 25—27 июля 2008 года.

Групповой этап 
В финал выходят победители каждой из групп.

Игры прошли с 16 августа по 19 октября 2008 года.

Группа А

Группа B

Финал

Чемпион

Бомбардиры

Ссылки 
 Кубок Конфедерации 2008 на сайте КАФ
 Статистика Кубка Конфедерации 2008 на сайте RSSSF
 Статистика Кубка Конфедерации 2008 на сайте GOALZZ.com

2008
Футбол в Африке в 2008 году